Alte Schulstraße 4 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Alte Schulstraße 4 (Beiersdorf), siehe Liste der Kulturdenkmale in Beiersdorf
 Alte Schulstraße 4 (Cochstedt)
 Alte Schulstraße 4 (Doberschau-Gaußig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Doberschau-Gaußig #Liste der Kulturdenkmale in Dretschen
 Alte Schulstraße 4 (Fraureuth), siehe Liste der Kulturdenkmale in Fraureuth
 Alte Schulstraße 4 (Kabelsketal), siehe Liste der Kulturdenkmale in Kabelsketal #Naundorf
 Alte Schulstraße 4 (Klipphausen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Klipphausen #Taubenheim
 Alte Schulstraße 4 (Laufach), siehe Liste der Baudenkmäler in Laufach #Hain im Spessart
 Alte Schulstraße 4 (Sonneberg), siehe Liste der Kulturdenkmale der Sonneberger Ortsteile #Blechhammer